Badr-ad-Din forma part del nom de molts personatges:

 Al-Màlik an-Nàssir Badr-ad-Din Abu-l-Maali (al-)Hàssan ibn an-Nàssir Muhàmmad, sultà mameluc bahrita d'Egipte
 Badr al-Din ibn Kadi Samawna, erudit i revolucionari turc
 Badr al-Din Hilali, poeta persa d'origen turc

Notes